Палтинишу има више значења:

 Палтинишу (Јаломица), насеље у округу Јаломица у Румунији
 Палтинишу (Мехединци), насеље у округу Мехединци у Румунији